Лукошкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лукошкино — село в Топкинском районе Кемеровской области.
 Лукошкино — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Лукошкино — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Лукошкино — деревня в Троицком административном округе Москвы
 Лукошкино — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Лукошкино — деревня в Венёвском районе Тульской области.

См. также 
 Новое Лукошкино
 Старое Лукошкино